Jacques Post (burgemeester), Nederlands burgemeester (*1936)
 Jacques Post (schrijver), Nederlands schrijver (*1951)